Batimetria —  medida da profundidade das massas de água (mares, rios, lagos, lagoas)
Percepção da profundidade —  a capacidade visual que permite ver o mundo em três dimensões
Profundidade da cor —  em computação gráfica é o número de bits utilizados na determinação da cor de um pixel
Carga de profundidade —  uma arma antissubmarino

Desambiguação